Sauveterre (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Sauveterre (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sauveterre (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sauveterre (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sauveterre (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje